Amerikai Egyesült Államok
 Welcome (Arkansas)
 Welcome (Dél-Karolina)
 Welcome (Észak-Karolina)
 Welcome (Florida)
 Welcome (Georgia)
 Welcome (Kentucky)
 Welcome (Maryland)
 Welcome (Minnesota)
 Welcome (Nevada)
 Welcome (St. James megye, Louisiana)
 Welcome (Saint John the Baptist megye, Louisiana)
 Welcome (Texas)
 Welcome (Virginia)
 Welcome (Washington)
 Kanada
 Welcome (Ontario)
Film
 Welcome (film, 1986)
 Welcome (film, 2007)
 Welcome (film, 2009)
 Welcome (film, 2018)
 Welcome (televíziós sorozat)
Zene
 Welcome (Doyle Bramhall II-album)
 Welcome (Patrick Nuo-album)
 Welcome (Santana-album)
 Welcome (Taproot-album)
 Welcome (Erick Sermon-dal)
 Welcome (Fort Minor-dal)